Por Museu de Cerâmica pode estar à procura de:

Museu de Cerâmica (Caldas da Rainha)
Museu de Cerâmica de Sacavém

Desambiguação